En sport, en particulier en football, la Division 1, Première division ou D1, désigne dans plusieurs pays une compétition, généralement celle de niveau le plus élevé.

Championnats de football appelés « Division 1 » 
  : Division 1.
  : Division 1.
  : La Division 1 est l'ancien nom de l'actuelle Ligue 1.
  : La Division 1 féminine correspond au championnat de France féminin de football.
  : La Division 1 correspond au troisième niveau du championnat.

Championnats de rugby appelés « Division 1 » 
  : Division 1 senior.
  : Scottish Premiership Division 1.

Hockey sur glace 
  : Championnat de France de hockey sur glace D2, le second échelon en France.

Baseball 
  : Division 1.

Football américain 
  : Division 1.

Divers 
  : Division I, le plus haut niveau de sport universitaire de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Voir aussi 
 
 
  (Pays-Bas)
  (Pologne)

de:Division 1